Зак и секретные материалы (, ) — канадский подростковый телесериал.

Персонажи

Главные 
 Закари «Зак» Гринберг () — главный протагонист сериала. Абсолютно нормальный подросток, если не считать того, что он притягивает всё паранормальное. Играет .
 Спенсер «Спенс» Шарп () — лучший друг Зака и хранитель «Секретных материалов Зака», помешанный на паранормальных явлениях и пытающийся получить Нобелевскую премию, доказав существование паранормальности. Играет Джейк Эпштейн.
 Кэмерон «Кэм» Данлеви () — ещё один друг Зака, который сделает все, чтобы быстро заработать. Играет Майкл Ситер.
 Гвендолин «Гвен» Киллерби ()
 Вернон Мэнтоффел ()

Второстепенные

Серии

Обзор

Примечания

Ссылки 
 
 

Научно-фантастические телесериалы Канады
Детские телесериалы Канады